Селище міського типу:
 Іванопіль — Житомирська область, Чуднівський район
Села:
 Іванопіль — Вінницька область, Літинський район
 Іванопіль — Житомирська область, Коростенський район